Waidmannsheil steht für:

 Grußformel bei der Jagd, siehe Heil #Jagd und Sport
 Tatort: Waidmanns Heil, deutscher Fernsehfilm (2004)
 Nord bei Nordwest – Waidmannsheil, deutscher Fernsehfilm (2018)
 Waidmannsheil (Ludwigsstadt), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Jagdschloss Waidmannsheil in Saaldorf (Bad Lobenstein) in Ostthüringen

Siehe auch: